Anne Yvonne Gilbert, às vezes creditada como Yvonne Gilbert (1950/1951), é uma artista britânica e ilustradora de livros. O seu design da controversa capa do single de 1983, "Relax" de Frankie Goes To Hollywood se tornou "uma das mais famosas capas de discos de todos os tempos". Embora grande parte da sua carreira, desde então, tem-se concentrado em ilustrar as capas e interiores de livros populares, Gilbert também projetou série de selos produzidos pela Royal Mail retratando temas de Natal e lendas britânica. Ela ilustrou vários livros da popular série ologies, entre outros livros infantis.

Ilustradores da Inglaterra
Pintores da Inglaterra